Соревнования по лёгкой атлетике в спортивной ходьбе на 20 километров среди мужчин на XXVII Всемирной Летней Универсиаде прошли 8 июля 2013 года на трассе для полумарафона и спортивной ходьбы, организованной на улицах Казани.

Медалисты

Соревнования 
Время результатов указано в секундах. Также использованы следующие сокращения:
 ~ — потеря контакта
 > — согнутое колено
 DNF — не пришёл к финишу
 DQ — дисквалифицирован
 DNS — не вышел на старт
 SB — лучший результат в сезоне
 PB — лучший результат в карьере
 UR — рекорд Универсиады
 NR — национальный рекорд

Лёгкая атлетика на летней Универсиаде 2013